Rumunjska:
 Hunedoara (grad)
 Hunedoara (županija)